Онуфриево — название населённых пунктов в России:

 Онуфриево — село в Истринском районе Московской области.
 Онуфриево — село в Исетском районе Тюменской области.